Омелья́ненко, Омеля́ненко — українське прізвище, походить від імені Омелян, зменшуване Омелько, також Ємелян, Єма.

Носії

Омельяненко 
 Омельяненко Андрій Авксентійович (1931—1995) — український учений в царині тваринництва, доктор економічних наук (1976), Заслужений діяч науки і техніки України (1992).
 Омельяненко Віталій Віталійович ( 1951) — український коваль.
 Омельяненко Володимир Григорович — декан факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, заслужений працівник фізичної культури і спорту України.
 Омельяненко Костянтин Сергійович ( 1936) — голова колгоспу «Росія» Волноваського району Донецької області, Герой Соціалістичної Праці (1990), народний депутат СРСР.
 Омельяненко Сергій Миколайович — старший лейтенант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня (2014).

Омеляненко 
 Омеляненко Василь Онуфрійович (1925-2021) — найстарший гончар Полтавщини, заслужений майстер народної творчості УРСР (1976).

Див. також 
 Ємельяненко

Примітки 

Прізвища на -енко